Aceasta este lista celor 706 '''comune din departamentul Calvados din Franța.

 (CAC) Communauté d'agglomération Caen la Mer, created in 2002.

Calvados